Елменхорст може бити:

 Елменхорст (Западна Померанија), општина у округу Нордфорпомерн, у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија.
 Елменхорст (Лауенбург), општина у округу Херцогтум Лауенбург, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.
 Елменхорст (Штормарн), општина у округу Штормарн, у њемачкој покрајини Шлезвиг-Холштајн.